Whillans steht für: 

 Don Whillans (1933–1985), britischer Bergsteiger und Kletterer
 Mount Whillans, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Whillans-Eisstrom, Eisstrom im Marie-Byrd-Land, Antarktika